Žirje je naselje u sastavu Grada Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se na otočiću Žirju, 22 kilometra jugozapadno od Šibenika.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 103 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Šibenika
Žirje